El Nuevo Manantial kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nuevo Manantial, Veracruz, Tres Valles, 
 El Nuevo Manantial, Oaxaca, Santa Cruz Xoxocotlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar